Malmaison (französisch, „Schlechtes Haus“) bezeichnet:

Ortschaften:
 La Malmaison, französische Gemeinde im Département Aisne
 Le Malmaison, Ortschaft in der französischen Gemeinde Amagney im Département Doubs
 Malmaison, Ortsteil der französischen Gemeinde Évin-Malmaison im Département Pas-de-Calais
 Malmaison, Dorf in der belgischen Gemeinde Fauvillers
 Rueil-Malmaison, französische Stadt westlich von Paris

Gebäude:
 Schloss Malmaison (fr. Château de la Malmaison), ein Schloss in der französischen Stadt Rueil-Malmaison
 Schloss Petite Malmaison (fr. Château de la Petite Malmaison), ein Schloss in der französischen Stadt Rueil-Malmaison
 Fort de la Malmaison, ein ehemaliges französisches Festungswerk bei Chavignon im Département Aisne; im Ersten Weltkrieg Zentrum der Schlacht bei Malmaison
 Quartier de la Malmaison, ein Teil der Städtischen Kaserne in Trier in der Zeit der französischen Besetzung, siehe Städtische Kaserne (Trier)#Quartier de la Malmaison
 Malmaison, eine ehemalige Kaserne und ein Militärgefängnis in Bukarest in Rumänien

Sonstiges:
 Verfassung von Malmaison ist die zweite, von der Besatzungsmacht Frankreich diktierte Verfassung der Helvetischen Republik von Mai 1801
 Malmaison, eine britische Hotelkette